Marco Enrico Bossi
 Renzo Rinaldo Bossi (Como, 1883 - Milà, 1965), compositor italià, concertista d'orgue i piano i director d'orquestra 
 Umberto Bossi (Cassano Magnago, 1941), polític italià, secretari federal de la Lliga Nord i, des de 2008 diputat i ministre